Raspe ist der Beiname folgender Herrscher aus dem Geschlecht der Ludowinger:

 Konrad Raspe (~ 1206–1240), Graf von Hessen-Gudensberg, siehe Konrad von Thüringen

Raspe ist der Familienname folgender Personen:
 Ariane Raspe (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Christian Theophil Raspe (1700–1781),  deutscher (hannoveranischer) Bergbaubeamter sowie Mineralien- und Fossiliensammler, Vater von Rudolf Erich Raspe
 Gabriel Nicolaus Raspe (1712–1785), deutscher Verlagsbuchhändler in Nürnberg
 Hans Raspe (1877–1957), Bürgermeister von Wismar
 Hans Raspe (Bergmeister), Bergmeister der Wettiner
 Hans-Dieter Raspe (* 1937), deutscher Politiker
 Hans-Heinrich Raspe (* 1945), deutscher Internist und Sozialmediziner
 Horst Raspe (1925–2004), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Jan-Carl Raspe (1944–1977), deutscher Kommunarde und Terrorist
 Johannes Raspe (* 1977), deutscher Schauspieler
 Nadia Röthlisberger-Raspe (1972–2015), Schweizer Curlerin
 Ralf Raspe (* 1960), deutscher Fernsehmoderator, Journalist, Sprecher und Autor
 Rudolf Erich Raspe (1736–1794), deutscher Bibliothekar und Autor
 Theodor Raspe (1879–1915), deutscher Kunsthistoriker
 Thomas Raspe (1585–1662) weimarischer Rat
 Torsten Raspe (* 1969), deutscher Fußballspieler